

Instituição
 Parlamento — assembleia de representantes políticos também denominada de Assembleia Nacional

Lusofonia

 Assembleia Nacional de Angola

 Assembleia Nacional Constituinte de 1987 — (1987-1988), instalada no Congresso Nacional para elaborar uma Constituição democrática

 Assembleia Nacional de Cabo Verde

 Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau

 Assembleia da República de Moçambique — actual órgão legislativo do Estado moçambicano até 1994 designada de Assembleia Nacional Popular

 Assembleia Nacional Constituinte ou Assembleia Nacional Constituinte de 1911, no início da Primeira República Portuguesa
 Assembleia Nacional (Portugal) — (1933-1974) a câmara de deputados do Estado Novo
 Assembleia da República — actual órgão legislativo do Estado português

 Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe

Mundo 

 Assembleia Nacional Constituinte Francesa (1789) — (1789-1792), das primeiras fases da Revolução Francesa
 Assembleia Nacional Legislativa (Revolução Francesa) — (1791-1792), sucedeu a Assembleia Nacional Constituinte Francesa (1789)
 Assembleia Nacional Francesa  ou Assemblée Nationale, actual a câmara baixa do parlamento francês

ou ainda:
 Assembleia Nacional do Afeganistão
 Assembleia Nacional da Arménia
 Assembleia Nacional do Azerbaijão
 Assembleia Nacional do Benim	
 Assembleia Nacional da Bielorrússia
 Assembleia Nacional da Bulgária
 Assembleia Nacional da Coreia do Sul
 Assembleia Nacional do Equador
 Assembleia Nacional da Guiné
 Assembleia Nacional da Hungria
 Assembleia da República da Macedónia
 Assembleia Nacional da Nicarágua
 Assembleia Nacional do Níger
 Assembleia Nacional da Nigéria
 Assembleia Nacional da Polónia
 Assembleia Nacional do Panamá
 Assembleia Nacional do País de Gales
 Assembleia Nacional do Poder Popular (Cuba)
 Assembleia Nacional do Quebec
 Assembleia Nacional da Sérvia
 Assembleia Nacional da Venezuela
 Assembleia Nacional da Zâmbia